Der Puerto Vallarta Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. April 1994 in Puerto Vallarta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1994
Tennisturnier in Puerto Vallarta